Neagu  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Neagu (1948–2010), rumänischer Fußballspieler
 Andreas Neagu (* 1985), deutsch-rumänischer Bobfahrer
 Aurel Neagu, rumänischer General
 Cristina Neagu (* 1988), rumänische Handballspielerin
 Dragoș Neagu (* 1967), rumänischer Ruderer
 Fănuș Neagu (1932–2011), rumänischer Schriftsteller und Journalist
 Ionuț Neagu (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Paul Neagu (1938–2004), britisch-rumänischer Zeichner, Bildhauer, Maler und Performance-Artist
 Paul Neagu (Bobfahrer) (* 1954), rumänischer Bobfahrer